Weißenstadt est une ville allemande, située en Bavière, dans l'arrondissement de Wunsiedel im Fichtelgebirge.

Lien externe 

 Site de la commune

Ville en Bavière